Rohna bezeichnet die Orte:

 Rohna (Harth-Pöllnitz), Ortsteil von Harth-Pöllnitz, Thüringen
 Rohna (Sachsen), Wüstung im Landkreis Bautzen, Sachsen

Rohna bezeichnet außerdem:
 Rohna (Schiff), britisches Truppentransportschiff

Siehe auch:
 Rona